Rhianna Jagpal est une actrice, née en 1995 à Vancouver en Colombie-Britannique.

Filmographie

Télévision 
 2015 : Flash :  Cheerleader (saison 1, épisode 15 & 23)
 2021 : À tous les garçons : Toujours et à jamais, Lara Jean : Dipti Shaw
 2022 : The Imperfects : Abbi Singh

Notes et références

Liens externes 
 
 
 10 things You didn't know/

Actrice canadienne de télévision